Sharp Corporation, empresa japonesa
 Skinheads Against Racial Prejudice, agrupació de cap rapats antiracistes
 Garmin-Sharp, equip de ciclisme en ruta estatunidenc 
 Biografies:
 Abraham Sharp astrònom anglès dels segles XVII-XVIII 
 Don Sharp (Hobart, Austràlia, 1922 - Cornualla, Anglaterra, 2011), director de cinema, guionista, actor i productor
 Earl Cranston Sharp (Salem, 1888 - ?), compositor estatunidenc
 Gene Sharp (Ohio, 1928 - Boston, 2018), professor de ciències polítiques a la Universitat de Massachusetts Dartmouth 
 Hap Sharp, pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Matt Sharp (Bangkok, Tailàndia, 1969), músic estatunidenc 
 Phillip Allen Sharp (Falmouth Kentucky, Estats Units 1944), biòleg molecular, genetista i professor universitari nord-americà